szombat - a hét egyik napja
Szombat (folyóirat)

Települések
Szombathely, Vas megye
Magyarszombatfa, Vas megye, Körmendi járás
Zalaszombatfa, Zala megye, Lenti járás
Bakonyszombathely, Komárom-Esztergom megye, Kisbéri járás
Csimaszombat, török korban elpusztult település Bajna határában
Nagyszombat (szk. Trnava), Szlovákia, Nagyszombati kerület
Rimaszombat (szk. Rimavská Sobota), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Szepesszombat (szk. Spišská Sobota), Szlovákia, Eperjesi kerület, Poprádi járás
Ószombat (szk. Sobotište), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Szenicei járás
Szombati (ukr. Собатин), Ukrajna, Kárpátalja, Ilosvai járás
Szombatság (ro. Sâmbăta), Románia, Bihar megye
Szombatfalva (ro. Sâmbătești), Románia, Hargita megye, Székelyudvarhely városrésze
Alsószombatfalva (ro. Sâmbăta de Jos), Románia, Brassó megye
Felsőszombatfalva (ro. Sâmbăta de Sus) Románia, Brassó megye
Erdőszombattelke (ro. Sămboieni), Románia, Kolozs megye
Muraszombat (szl. Murska Sobota), Szlovénia, Muravidék 
Kisszombat (szl. Černelavci), Szlovénia, Muravidék, Pomurska régió
Szombatfa (ném. Sumetendorf) Ausztria, Burgenland